Matija Pintarič, slovenski hokejist, * 11. avgust 1989, Maribor. 

Pintarič je za HK Stavbar Maribor odigral šest sezon, tako v mladinski kategoriji kot tudi članski. V sezoni 2007/08 je bil v slovenski ligi drugi vratar v ekipi Stavbarja, priložnost je dobil na šestih tekmah. Več priložnosti je dobival zato v mladinski ligi. Med sezonama 2008/09 in 2011/12 je igral za HDD Tilia Olimpija, največ priložnosti je dobil po poškodbi Jean-Philippa Lamoureuxa v sezoni 2011/12, zaradi česar je branil tako v končnici lige EBEL kot tudi slovenske lige. Z Olimpijo je osvojil naslov slovenskega državnega prvaka v sezoni 2011/12. V sezoni 2012/13 je prestopil v klub Olofströms IK v švedski drugi ligi, v sezoni 2014/15 je bil član kazahstanskega kluba Beibarys Atyrau, pred sezono 2015/16 je prestopil v Arlan Kokshetau. 

Pintarič je bil tudi slovenski mladinski reprezentant. Igral je na dveh Svetovnih prvenstvih do 18 let (U18).Na Svetovnem prvenstvu do 18 let leta 2006 je prejel nagrado za najboljšega vratarja prvenstva. V članski reprezentanci pa je prvič zaigral na svetovnem prvenstvu  A skupine v Parizu, Francija, 2017.

Pregled kariere

|-
| HDK Maribor
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska ml. liga
| 04/05
|
| 
| 19
| 0
| 0
| 0
| 0
| 
| 
| 
| 
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| rowspan=2|HDK Maribor
| Slovenska ml. liga
| 05/06
|
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|
|
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
|
| 33
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 06
|
| 4
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.68
| .940
|
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|
|-
| HDK Maribor Celje
| Slovenska ml. liga
| 06/07
|
| 18
| 19
| 0
| 0
| 0
| 4
| 3.55
| 
| 
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 2
| 4.54
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 12
| 12
| 0
| 0
| 0
| 22
| 3.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 07
|
| 4
| 5
| 0
| 1
| 1
| 2
| 3.98
| .882
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDK Maribor
| Slovenska ml. liga
| 07/08
|
| 23
| 23
| 0
| 0
| 0
| 10
| 2.91
| 
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.80
|
|-
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 5
| 16
| 0
| 0
| 0
| 2
| 6.00
|
|
| 1
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.45
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 08
|
| 3
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.67
| .932
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 2
| 27
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.05
| .845
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Slovenska liga
| rowspan=2|08/09
|
| 26
|
|
|
|
|
| 2.11
|
|
| 4
|
|
|
|
|
| 2.24
|
|-
| HD HS Olimpija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
|
|
|
|
|
| 1.20
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 09
|
| 4
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.29
| '''.901
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 11
| 
|
|
|
|
| 4.18
| .908
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 2
|
|
|
|
|
| 0.51
|
|
| 5
|
|
|
|
|
| 3.21
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 16
|
|
|
|
|
| 2.95
|
|
| 1
|
|
|
|
|
| 5.00
|
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 26
| 
|
|
|
|
| 3.28
| .916
|
| 2
|
|
|
|
|
| 2.08
| .955
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 2
|
|
|
|
|
| 0.86
| .973
|
| 2
|
|
|
|
|
| 3.53
| .924
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 8
| 
|
|
|
|
| 3.80
| .916
|
| 5
|
|
|
|
|
| 2.27
| .897
|-
| Slovenska liga
| 11/12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
|
|
|
|
|
| 2.65
| .912
|-
| rowspan=2|HD HS Olimpija
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 6
| 
|
|
|
|
| 3.90
| .902
|
| 2
|
|
|
|
|
| 2.23
| .891
|-
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 2
|
|
|
|
|
| 2.00
| .949
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Zunanje povezave
 

Slovenski hokejski vratarji
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2018
Hokejisti HDK Maribor
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti Olofströms IK
Hokejisti Beibarys Atyrau
Hokejisti Arlan Kokshetau
Mariborski športniki]